Europamästerskapet i ishockey för damer 1989 spelades 4-8 april 1989 i dåvarande Västtyskland. Det var turneringens första upplaga, och vann gjorde Finland som finalbesgrade Sverige med 7-1. Värdarna Västtyskland tog brons efter att ha besegrat Norge i en match som gick till straffslagsavgörande.

Kvalturnering

10 lag deltog i turneringen. Av dessa gick de sex bästa direkt vidare, till slutturneringen. Dessa var:

Övriga fyra spelade kvalmatcher, där två lag möttes I två matcher och totalsegraren gick vidare.

 Nederländerna vidare med sammanlagt 8-4.

 Tjeckoslovakien vidare med sammanlagt 5-2.

Slutturneringen

De åtta deltagande lagen delades in i två seedade grupper. Där möttes alla en gång. De två främsta gick till slutomångarna, övriga till tröstturneringen.

Första omgången

Grupp A

Slutställning

Resultat
Alla klockslag lokal tid (GMT+4)

Grupp B

Slutställning

Resultat
Alla klockslag lokal tid (GMT+4)

Utslagsfasen

Tröstturneringen, placering 5-8

Tröstturneringen, placering 7-8

Tröstturneringen, placering 5-6

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Referenser

Externa länkar
 (franska) Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1989

1989 i Västtyskland
1989
Internationella ishockeytävlingar i Västtyskland
Ishockeysäsongen 1988/1989
Sportevenemang i Düsseldorf
Düsseldorf under 1900-talet